Мадениет — название населённых пунктов в Казахстане.

Акмолинская область 
 Мадениет — село в Бурабайском районе.
 Мадениет — аул в Сандыктауском районе.

Алматинская область 
 Мадениет — село в Карасайском районе.

Атырауская область 
 Мадениет — село в Кзылкогинском районе.

Восточно-Казахстанская область 
 Мадениет — село в Аягозском районе.

Кызылординская область 
 Мадениет — село в Жалагашском районе.
 Мадениет — село в Казалинском районе.

Северо-Казахстанская область 
 Мадениет — село в районе имени Габита Мусрепова.
 Мадениет — село в Есильском районе.
 Мадениет — село в Тайыншинском районе.

Южно-Казахстанская область 
 Мадениет — село в Байдибекском районе.
 Мадениет — село в Мактааральском районе.
 Мадениет — село в Ордабасинском районе.
 Мадениет — село в Бирликском сельском округе Сарыагашского района.
 Мадениет — село в Тегисшильском сельском округе Сарыагашского района.